Il singolare del torneo di tennis Macedonian Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Jonsson che ha battuto in finale József Krocskó 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (semifinali)
 Dinu Pescariu (semifinali)
 József Krocskó (finale)
 Lars Jonsson (Campione)

 Petr Luxa (secondo turno)
 Ionuț Moldovan (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Daniele Balducci (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1996